

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 3 podstawowe
 Konstantynówka – część wsi Stare Wierzchowiska w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Konstantynówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Hańsk 
 Konstantynówka – część wsi Krzyworzeka w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko
 Konstantynówka – część wsi Aleksandrówka w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Konstantynówka – przysiółek wsi Widna Góra w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów
 Konstantynówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby 
 Konstantynówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Sejny
 Konstantynówka – część wsi Zajączkowo w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo

Miejscowości na Ukrainie
 Konstantynówka – miasto w okręgu donieckim (ukr. Костянтинівка, ros. Константиновка, ang. Konstantinovka)

 Konstantynówka  – wieś w obwodzie rówieńskim
 Konstantynówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim
 Konstantynówka  – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie berdyczowskim
 Konstantynówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie romanowskim
 Konstantynówka – dawna wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tłumackim

Przypisy

Zobacz też 
 Konstantynowo

de:Kostjantyniwka (Begriffsklärung)